Пара  Кара Блэк /  Лизель Хубер - победительницы турнира.

Сеянные 
Четверо первых сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Финал)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббз (Полуфинал)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
  Мария Кириленко /  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Патти Шнидер ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Mutua Madrileña Madrid Open 2009